Nhamundá (rivier), een rivier in Brazilië
 Nhamundá (gemeente), een gemeente in Brazilië